Smârdan se poate referi la:

Smârdan, Botoșani
Smârdan, Buzău
Smârdan, Dolj
Smârdan, Galați
Smârdan, Teleorman
Smârdan, Tulcea
Smârdan, fost sat în Bulgaria, în regiunea Vidin, astăzi parte din satul Inovo.